L'édition 2018 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 23 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Feliciano López et Marc López celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Argentin Horacio Zeballos, du Coréen Chung Hyeon, des Espagnols David Ferrer et Fernando Verdasco, du Russe Andrey Rublev et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Alexey Vatutin, João Sousa, Pablo Andújar, Dušan Lajović, Jozef Kovalík, Ernesto Escobedo et Malek Jaziri.

Pendant le tournoi 
Finaliste à Monte-Carlo la semaine précédente, Kei Nishikori abandonne dès son entrée en lice après la perte du premier set contre Guillermo García-López.

À la recherche de sensations depuis son retour à la compétition en janvier après une convalescence de 6 mois en raison d'une blessure au coude, Novak Djokovic peine à retrouver ses marques et s'incline d'entrée contre Martin Kližan (). Il s'agit de sa  défaite en 10 matches depuis le début de la saison.

Repêché après le forfait de Chung Hyeon, Pablo Andújar affronte pour son entrée en lice dans le tableau principal Bjorn Fratangelo, qui l'avait battu au dernier tour des qualifications. L'Espagnol prend alors sa revanche en s'imposant en 2 sets.

Rafael Nadal signe la  victoire de sa carrière sur terre battue en battant en demi-finale David Goffin.

Rafael Nadal améliore son record de sets consécutifs remportés sur terre battue en empochant son  set de suite lors de la finale contre Stéfanos Tsitsipás. Il reste imbattu sur terre battue depuis Roland-Garros 2017. À noter que Martin Kližan en quart de finale est le seul joueur depuis le début de cette série à avoir emmené l'Espagnol à 7-5.

Le jeune Grec de 19 ans Stéfanos Tsitsipás se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP sans perdre le moindre set après avoir notamment battu trois top 20 : Diego Schwartzman (), Dominic Thiem () et Pablo Carreño Busta ().

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit de son  titre sur la terre battue catalane, sa deuxième undécima après son  succès la semaine précédente à Monte-Carlo.

En double, Feliciano López et Marc López décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Barcelone
Sport en Espagne en 2018
Tennis en avril 2018